Soysal ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „kultiviert, zivilisiert“.

Namensträger

Familienname 
 Ayşe Soysal (* 1948), türkische Mathematikerin
 Mümtaz Soysal (1929–2019), türkischer Rechtswissenschaftler, Kolumnist und Politiker
 Rauf Engin Soysal (* 1960), türkischer Diplomat
 Sevgi Soysal (1936–1976), türkische Schriftstellerin
 Yasemin Soysal, türkische Soziologin
 Yusuf Soysal (* 1982), türkischer Fußballtorwart

Siehe auch 
 Soysal-Urteil des Europäischen Gerichtshofs

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname

en:Soysal